De Oostenrijkse voetbalclub Grazer AK speelt sinds 1962 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Grazer AK

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Oostenrijk
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Grazer AK
Grazer AK